Pieter Simons (ingenieur), Belgisch ingenieur
 Pieter Simons (bisschop), bisschop van Ieper